Das Open Gaz de France 1995 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 14. bis 19. Februar 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Mary Pierce mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Meredith McGrath / Larisa Neiland mit 6:4 und 6:1 gegen Manon Bollegraf / Rennae Stubbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Paris